

Муццано — муніципалітет у регіоні П'ємонт, провінція Б'єлла

Муццано — громада в кантоні Тічино